

Codici 
 TWD – codice valutario ISO 4217 del Nuovo dollaro taiwanese, valuta di Taiwan

Televisione 
 TWD – abbreviazione di The Walking Dead serie tv americana della AMC